Nicòbul (Nicobulus) fou un poeta, amic i parent de Gregori de Nazianz.

Va escriure un poema dirigit al seu fill, que portava el seu mateix nom, en replica a un poema de Gregori de Nazianz en el que demanava al seu amic i parent de permetre al fill sortir del país natal (no anomenat) per estudiar eloqüència. Aquest poema es troba entre uns poemes de Gregori que comencen: Τέκνον έμόν μύθουσ...

Referències 

Nicobul